Ветухів Михайло Олексійович (*25 липня (7 серпня) 1902, Харків — 11 червня 1959, Нью-Йорк) — біолог, генетик, громадсько-політичний діяч.
 Ветухів Олексій Васильович (також Вєтухів; 15 (27) березня 1867, за ін. даними — 1869, Тернова, Харківська область — 1941, Харків) — мовознавець, етнограф.